Ostatni dzień lata – polski film z 1958
 Ostatni dzień lata – amerykański film z 2007
 Ostatni dzień lata – amerykański film z 2009